Коло́мна:
 Коломна — исторический район Санкт-Петербурга.
 Коломна — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.